Bachelet peut désigner :

Patronymes 
 Alberto Bachelet (1923-1974), militaire chilien ;
 Alexandre Bachelet (1866-1945), homme politique français ;
 Alfred Bachelet (1864-1944), compositeur français, chef d'orchestre et enseignant ;
 Benoît Bachelet (né en 1974), ancien joueur de hockey sur glace  ;
 Claudius-Eugène Bachelet (1899-1984)  homme politique français, ancien député de Saône-et-Loire, ancien maire de Semur-en-Brionnais
 Émile Bachelet (1888-1967), anarchiste membre de la bande à Bonnot
 Émile Just Bachelet (1892-1981), sculpteur, monumentaliste, ayant collaboré avec Henriot à Quimper et Mougin à Nancy ;
 Gilles Bachelet (né en 1952), auteur de littérature jeunesse ;
 Henri Bachelet (1852-1930), ancien sénateur du Pas-de-Calais ;
 Jean Bachelet (1894-1977), directeur de la photographie français ;
 Jean-Louis-Théodore Bachelet (1820-1879), agrégé d'histoire, érudit normand ;
 Louis Alexandre Bachelet-Damville (1771-1813), général français de la Révolution et de l'Empire
 Louise Bachelet, militante socialiste et exploratrice française du  ;
 Michelle Bachelet (née en 1951), femme politique chilienne  ;
 Paul Bachelet (1878-1967), ancien sénateur du Pas-de-Calais ;
 Pierre Bachelet (1944-2005), chanteur français  ;
 Pierre Bachelet (1926-2014), homme politique français ;
 Romain Bachelet (né en 1983), joueur de hockey sur glace  ;
 Simon Bachelet  (né en 1977), ancien joueur de hockey sur glace ,
 Vittorio Bachelet, vice-président du Conseil supérieur de la magistrature italienne, assassiné par les Brigades rouges le  ;

Autres 
 Rue Bachelet, une voie du  de Paris, France.

Homonymie de patronyme